A nu se confunda cu Dermaptera - ordine de insecte.

Dermoptera este un ordin de mamifere placentare, cu unicele specii actuale aparținând unicei familii extante a ordinului, Cynocephalidae.

Clasificare

Taxonomie 

 Familia Cyriacotheriidae†
Genul Cyriacotherium†
Genul Thylacaelurus†

 Familia Paromomyidae†
Genul Paromomys†
Genul Simpsonlemur†
Genul Elwynella†
Genul Ignacius†
Genul Arcius†
Genul Pulverflumen†
Genul Dillerlemur†
Genul Phenacolemur†

 Familia Plagiomenidae†
?Género Eudaemonema†
?Género Elpidophorus†
Genul Planetetherium†
Genul Worlandia†
Genul Ellesmene†
Genul Plagiomene†
Genul Ekgmowechashala†
Genul Tarkadectes†
Genul Tarka†

 Familia Mixodectidae†
Genul Dracontolestes†
Genul Mixodectes†

 Familia Cynocephalidae
Genul Dermotherium† 
Genul Cynocephalus
Cynocephalus volans - Filipine
Genul Galeopterus
Galeopterus variegatus - Asia de Sud-Est, Indonezia.

Referințe

Legături externe

 
Animale zburătoare